Алексе́й Левашёв:
 Левашёв, Алексей Владимирович (род. 1965) — народный депутат СССР, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга первого созыва.
 Левашёв, Алексей Фёдорович (1900—1942) — советский военный деятель, генерал-майор.